Bosnië-Herzegovina
 Kovanluk (Bijeljina), een plaats in de gemeente Bijeljina in Bosnië-Herzegovina

Servië
 Kovanluk (Kraljevo), een plaats in de Servische gemeente Kraljevo
 Kovanluk (Merošina), een plaats in de Servische gemeente Merošina